Termin kohezja ma różne znaczenia w zależności od dziedziny, w jakiej występuje:
 w fizyce
 w językoznawstwie

Zobacz też 
 Kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna